Vardanyan est un patronyme porté notamment par :

 Armen Vardanyan (1982-), lutteur ukrainien ;
 Hrant Vardanyan (1949-2014), personnalité du monde des affaires arménienne ;
 Yuri Vardanyan (1956-2018), haltérophile soviétique.

Variante Wardanjan 
 Lothar Wardanjan (né en 1951), footballeur allemand.